Галиција се може односити на:

Галиција, област на граници Украјине и Пољске
 Западна Галиција
 Источна Галиција
Галиција (аутономна заједница), аутономна заједница у Шпанији
Галиција-Волинија, руска краљевина у 13. веку
Краљевина Галиција и Лодомерија, некадашња краљевина у саставу Аустроугарске
Краљевина Галиција, некадашња краљевина у Шпанији
 Галиција, Жалец, насеље у Словенији у општини Жалец
 Галиција (Кремона), насеље у Италији у округу Кремона
 Галиција (острво), острво у Јадранско мору

Види још 
 Галисија (вишезначна одредница) ()